Музей холодной войны — военно-исторический музей в Лортоне, штат Виргиния, США. Музей был основан в 1996 году сыном Фрэнсиса Гэри Пауэрса (американского пилота, сбитого в 1960 году над территорией СССР).

Среди экспонатов — обгоревший обломок «У-2», который сыну Фрэнсиса Гэри Пауэрса удалось приобрести в России, лётный костюм, шлем, а также коврик, который отец смастерил из картофельного мешка в заключении.

См. также 
 Холодная война

Ссылки 
 Официальный сайт.

Примечания 

Военно-исторические музеи США
Музеи Виргинии
Музеи холодной войны